Municipio de Bailey puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bailey (condado de Nash, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nash.
 Municipio de Bailey (condado de Lyman, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lyman.